Okręty US Navy o nazwie USS  "Owl", pochodzącej od sowy:
 Pierwszy "Owl" (AM–2) był trałowcem Lapwing, który służył w latach 1918 - 1946.
 Drugi "Owl" (AMCU–35) był dużą barką desantową piechoty, która służyła w latach 1944 - 1957.

Bibliografia 

Owl